

Toponymie
 Brudenell est un village de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada
 Brudenell, Lyndoch and Raglan, canton de l'Ontario, au Canada

Hydraulogie
 La rivière Brudenell est une rivière canadienne sur l'Île-du-Prince-Édouard

Patronymie
 James Thomas Brudenell (1797-1868), comte de Cardigan, général de l'Empire britannique ;
 Charles Brudenell-Bruce (1773-1856), marquis d'Ailesbury, homme politique britannique, cousin du précédent.